Pellis est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1930-), footballeur italien ;
  (né Marc-Antoine-Samuel Conod, 1753-1809), homme d'affaires et homme politique suisse ;
 Ugo Pellis (1882-1943), théoricien de la littérarure, photographe et enseignant italien.

Taxons 
 , espèce d'ortie ;
 , espèce d’éponge Porifera ;
 , bactérie à Gram positif.

Patronyme italien